Voici la liste des planètes mineures numérotées de 441001 à 442000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 441001 à 442000

441001-441100

441101-441200

441201-441300

441301-441400

441401-441500

441501-441600

441601-441700

441701-441800

441801-441900

441901-442000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000